Champions League 2009/10 steht für:
 Champions Hockey League 2009/10, europäischer Eishockeywettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer
 CONCACAF Champions League 2009/10, nord- und mittelamerikanischer Fußballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer
 EHF Champions League 2009/10, europäischer Handballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer
 EHF Champions League der Frauen 2009/10, europäischer Handballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Frauen
 ETTU Champions League 2009/10, europäischer Tischtenniswettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer
 ETTU Champions League der Damen 2009/10, europäischer Tischtenniswettbewerb für Vereinsmannschaften der Frauen
 LEN Champions League 2009/10, europäischer Wasserballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer
 OFC Champions League 2009/10, ozeanischer Fußballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer
 UEFA Champions League 2009/10, europäischer Fußballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer
 UEFA Women’s Champions League 2009/10, europäischer Fußballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Frauen
 Volleyball Champions League 2009/10 (Frauen), europäischer Volleyballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Frauen
 Volleyball Champions League 2009/10 (Männer), europäischer Volleyballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer

Siehe auch:
 Champions League 2009
 Champions League 2010
 Champions League